16-й чемпионат мира по софтболу среди женщин 2018 проводился в городе Тиба (Япония) со 2 по 12 августа 2018 года с участием 16 команд. В Японии женский чемпионат мира проводился в 3-й раз, в городе Тиба — впервые.

Чемпионом мира стала (в 11-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная США, победившая в финале сборную Японии. Третье место заняла сборная Канады.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команд (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф за места с 1-го по 8-е, восемь худших — в классификацию за места с 9-го по 16-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф за 1—8 места
 Проходят в классификацию за 9—16 места

Классификация за 9—16 места

Плей-офф за 1—8 места

Предварительный этап 
Разыгрывается по олимпийской системе в двух ветвях (первоначально в верхней ветви команды, занявшие на групповом этапе 1-е и 2-е места, в нижней — 3-е и 4-е места): после каждого раунда в верхней ветви проигравшие там проходят в матчи следующего раунда нижней ветви. Определяются четыре команды (две лучшие из каждой ветви), которые сыграют в медальном этапе, проводящемся по системе Пейджа.

Верхняя ветвь

Нижняя ветвь

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

2018 год в софтболе
2018
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Японии
Международные спортивные соревнования в Тибе
Чемпионаты мира в Японии
Спорт в Японии в 2018 году
Август 2018 года